Francesco Pratali (nascido em 17 de janeiro de 1979 em Pontedera) é um futebolista italiano, que atualmente está em contrato com o AC Siena.

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Torino Football Club